Graux (en wallon Grå) est un village de l'Entre-Sambre-et-Meuse en province de Namur (Belgique). Sis entre Saint-Gérard et Mettet il est administrativement rattaché à la commune de Mettet située en Région wallonne de Belgique. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.

Village en Wallonie
Mettet
Commune avant fusion dans l'arrondissement de Namur